Entitats:
 Suzuki Motor Corporation, multinacional japonesa que fabrica i comercialitza vehicles i motors
 Suzuki Català, equip de motociclisme de Molins de Rei (Baix Llobregat) 
 Suzuki Manresa, antiga denominació del club Bàsquet Manresa
 Suzuki World Rally Team, escuderia que participa en el Campionat Mundial de Ral·lis des del 2008 
 Biografies:
 Keiichi Suzuki (Sakhalín, Japó, 1942), patinador de velocitat sobre gel japonès 
 Aguri Suzuki (1960, Toquio), pilot de curses automobilístiques japonès 
 Akira Suzuki, químic japonès guardonat amb el Premi Nobel en 2010 
 David Suzuki (1936), japonès membre de l'Acadèmia del Canadà, divulgador científic i activista mediambiental 
 Ichiro Suzuki, jugador de beisbol japonès 
 Severn Cullis-Suzuki (1979, Vancouver), activista mediambiental, oradora, tertuliana de televisió i escriptora
 Shinichi Suzuki (Nagoya, 1898 - Matsumoto, 1998), violinista japonès 
 Toshio Suzuki, pilot de curses automobilístiques japonès que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Yasuhito Suzuki (Prefectura d'Osaka, 1959), futbolista japonès 
 Suzuki Harunobu, artista xilografista japonès d'estil ukiyo-e